Hrazdíra ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Metoděj Hrazdira (1868–1926), tschechischer Dirigent 
 Michal Hrazdíra (* 1977), tschechischer Radrennfahrer
 Miloš Hrazdíra (1945–1990), tschechoslowakischer Radrennfahrer